Korda Sándor (1882–1937 és 1947 között) színész és titkár
 Korda Sándor (1893–1956) filmrendező, producer, a brit filmipar egyik meghatározó alakja és a London Films brit filmstúdió alapítója